Constance DeJong ist der Name folgender Personen:

* Constance DeJong (Bildhauerin) (geboren 1950), US-amerikanische Bildhauerin und Malerin
 Constance DeJong (Schriftstellerin) (geboren 1950), US-amerikanische Schriftstellerin und Performancekünstlerin